Кнопф може да се отнася за:

 Олга Кнопф (1888–?), австрийска психоложка
 Фернан Кнопф (1858–1921), белгийски художник